Дми́трий Меньшо́в: Меньшов, Дмитрий Евгеньевич (1892—1988) — советский математик, профессор МГУ, член-корреспондент АН СССР.
 Меньшов, Дмитрий Петрович (1855—1918) — генерал-лейтенант, начальник Киевского артиллерийского склада.